Il cavaliere senza testa (The Headless Horseman) – film muto del 1922 diretto da Edward D. Venturini
Cavaliere senza testa (The Headless Horseman) – cortometraggio animato del 1934 diretto da Ub Iwerks
The Headless Horseman – romanzo di Thomas Mayne Reid del XIX secolo
The Headless Horseman – album dei Pegazus del 2002

Pagine correlate 
Headless Horseman